Amerikai Egyesült Államok
 Shipley (Oregon)
 Ausztrália
 Shipley (Új-Dél-Wales)
 Egyesült Királyság
 Shipley (Derbyshire)
 Shipley (West Sussex)
 Shipley (West Yorkshire)